Barbara Abney-Hastings, XIII contessa di Loudoun – nobile scozzese, XIII contessa di Loudoun
 Frank Abney Hastings – ammiraglio inglese
 Michael Abney-Hastings, XIV conte di Loudoun – nobile e agricoltore britannico naturalizzato australiano
 Simon Abney-Hastings, XV conte di Loudoun – nobile britannico residente in Australia